Gambit – ogólna charakterystyka szachowego debiutu
„Gambit” – singel Beaty Kozidrak z 2021 roku
 Gambit – komedia kryminalna produkcji USA z 1966 roku
 Gambit, czyli jak ograć króla (ang. Gambit) – amerykańska komedia kryminalna z 2012 roku 
 Gambit – powieść Michała Cholewy z 2013 roku
Gambit - Zintegrowany System Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce